Танке Колорадо има више значења:

 Танке Колорадо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Танке Колорадо (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Танке Колорадо, Буенос Аирес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Танке Колорадо (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику